El apellido Berman se puede referir a:
Antoine Berman, traductor, traductólogo y crítico francés.
Bart Berman, compositor y pianista israelí.
Dianne Goldman Berman Feinstein, política estadounidense.
Howard Berman, político estadounidense.
Lázar Berman, pianista ruso.
Marshall Berman, filósofo estadounidense.
Otros nombres parecidos:
Heinrich Baermann, clarinetista alemán.
Samuel Nathaniel Behrman, dramaturgo estadounidense.